«The Very Best of Sting & The Police» — друга компіляція британського музиканта Стінга та гурту «The Police». Випущена в 1997 році.

Списки композицій

A&M (1997) 
 «Message in a Bottle» — 4:49
 «Can't Stand Losing You» — 2:58
 «Englishman in New York» — 4:25
 «Every Breath You Take» — 4:13
 «Walking on the Moon» — 4:59
 «Fields of Gold» — 3:40
 «Every Little Thing She Does Is Magic» — 4:20
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:14
 «Let Your Soul Be Your Pilot» (Edit) — 4:29
 «Russians» — 3:57
 «If I Ever Lose My Faith in You» — 4:29
 «When We Dance (Edit)» — 4:17
 «Don't Stand So Close to Me» — 4:03
 «Roxanne» — 3:12
 «Roxanne '97» (Puff Daddy Remix) — 4:33

PolyGram International (1998) 
 «Message in a Bottle» — 4:49
 «Can't Stand Losing You» — 2:58
 «Englishman in New York» — 4:25
 «Every Breath You Take» — 4:13
 «Seven Days» — 4:39
 «Walking on the Moon» — 4:59
 «Fields of Gold» — 3:40
 «Fragile» — 3:54
 «Every Little Thing She Does Is Magic» — 4:20
 «De Do Do Do, De Da Da Da» — 4:09
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:14
 «Let Your Soul Be Your Pilot» (Edit) — 4:29
 «Russians» — 3:57
 «If I Ever Lose My Faith in You» — 4:29
 «When We Dance (Edit)» — 4:17
 «Don't Stand So Close to Me» — 4:03
 «Roxanne» — 3:12
 «Roxanne '97» (Puff Daddy Remix) — 4:33

Universal (2002) 
 «Message in a Bottle» — 4:50
 «Can't Stand Losing You» — 3:00
 «Englishman in New York» — 4:28
 «Every Breath You Take» — 4:12
 «Seven Days» — 4:39
 «Walking on the Moon» — 5:03
 «Fields of Gold» — 3:40
 «Fragile» — 3:54
 «Every Little Thing She Does Is Magic» — 4:21
 «De Do Do Do, De Da Da Da» — 4:08
 «If You Love Somebody Set Them Free» — 4:15
 «Brand New Day» — 6:22
 «Desert Rose» Feat Cheb Mami — 4:47
 «If I Ever Lose My Faith in You» — 4:30
 «When We Dance» (Edit) — 4:18
 «Don't Stand So Close to Me» — 4:00
 «Roxanne» — 3:10
 «So Lonely» — 4:47

Посилання 
 Офіційний сайт співака 

Музичні альбоми 1997
Альбоми Стінга
Листопад 1997